Сивокі́нь — двохосновне українське прізвище.

Відомі носії 

 Сивокінь Григорій Матвійович — літературознавець.
 Сивокінь Євген Якович — український аніматор, художник і режисер.
 Сивокінь Олександр Юрійович — солдат запасу Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» III ступеня

Примітки